Le Marin betyder sjömannen på franska, och kan syfta på:

Geografi

Martinique 
 Arrondissement du Marin – ett arrondissement, 
 Le Marin, Martinique – en kommun och ort